Otamendi est un nom basque qui signifie "Monte des Francs et des dieux".
 Juan Otamendí Anangonó (1798-1845), combattant équatorien.
 Nicolás Otamendi (1988-), footballeur argentin.

Zoologie 
 Lobizon otamendi est une espèce d'araignées aranéomorphes.

Notes et références 

Patronyme hispanique